UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili, также известный как UFC Fight Night 221, UFC on ESPN+ 79 или UFC Vegas 71 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 11 марта 2023 года на спортивной арене «The Theater at Virgin Hotels» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В соглавном бою Александр Волков победил Александра Романова техническим нокаутом в 1-м раунде.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в легчайшем весе, в котором должны встретиться бывший чемпион этой весовой категории россиянин Пётр Ян (#2 рейтинга) и Мераб Двалишвили (#3 рейтинга).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Бой изначально запланирован в промежуточном весе из-за повторной сгонки веса бойцов по причине недавнего переноса боя.

[**] Рикардо Рамос не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории, показав на весах лишние 8 фунтов (3,6 кг). Его поединок с Остином Линго отменён.

[***] Джаред Гуден не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории, показав на весах лишние 6 фунтов (3,17 кг). Боец заплатит 30% от гонорара в пользу соперника, поединок состоится в промежуточном весе.

Результаты турнира 

[****] Рефери снял с Гранта 1 очко в 3-м раунде за хватание сетки руками

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Витор Петрину vs. Антн Туркаль
 Выступление вечера: Дейви Грант и Бруну Силва

Последствия турнира 
Сразу после завершения боя на турнире 40-летний ветеран организации (провёл 19 боёв под эгидой UFC) Рафаэл Ассунсан объявил о завершении карьеры.

См. также 

 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night